Эффингхем или Эффингем () — англоязычный топоним:
  — населённый пункт в графстве Суррей, Англия.
  — населённый пункт в штате Иллинойс, США.
 Эффингхем — железнодорожная станция в одноимённом городе в штате Иллинойс, США.